Urquiola ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Regueiro Urquiola (* 1943), mexikanischer Fußballspieler
 Patricia Urquiola (* 1961), spanische Architektin und Designerin

Urquiola bezeichnet weiterhin:
 Urquiola (Schiff), ein 1976 vor A Coruña/Spanien untergegangener Tanker